Rietdorf ist der Name folgender Ortschaft: 

 Rietdorf (Ihlow), Ortsteil von Ihlow, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Rietdorf ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Rietdorf (1912–1943), deutscher Maler und Bühnenbildner 
 Fritz Rietdorf (1915–1988), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Werner Rietdorf (1939–2018), deutscher Architekt